

Geografia
 Voss – comune norvegese

Persone
 Gerhard Johannes Voss – teologo, filologo e storico olandese
 James Voss – astronauta statunitense
 Janice Voss – astronauta statunitense
 Johann Heinrich Voss – poeta e traduttore tedesco
 Torsten Voss – ex atleta ed ex bobbista tedesco

Aziende
 Blohm + Voss – azienda cantieristica navale tedesca
 Voss - azienda tedesca metalmeccanica

Astronomia
 23473 Voss - asteroide